Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1992/93 war die 48. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die fünf Aufsteiger Harburger TB 1865 (Wiederaufstieg nach acht Jahren), Barsbütteler SV (Wiederaufstieg nach drei Jahren), SV Halstenbek-Rellingen (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse), Vorwärts/Wacker 04 Billstedt (Wiederaufstieg nach 42 Jahren) und Glashütter SV (Wiederaufstieg nach drei Jahren).

Sieger wurde der SC Concordia Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten, der Amateurmannschaft des FC St. Pauli, nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegten beide nur den letzten Platz ihrer Gruppe und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Vorwärts/Wacker 04 Billstedt und der Glashütter SV musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Buxtehuder SV nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1992/93 im deutschen Fußball-Archiv

1992
Fußballsaison 1992/93